Михаи́л Нау́мович По́ляк (25 февраля 1948, Москва — 9 апреля 1995, Москва) — советский и российский актёр театра и кино.

Биография 
Михаил Поляк родился 25 февраля 1948 года в Москве, в семье директора кинокартин, инвалида Отечественной войны Наума Моисеевича Поляка (1921—1985) и Лидии Васильевны Грановой (1925—1998). В 1971 году окончил школу-студию МХАТ (курс В. З. Радомысленского). В 1971—1984 годах был в труппе Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне Ленком). Затем с 1984 года выступал в Минской филармонии, а с 1986 года — в Московском еврейском театре «Шалом».

Снимался в кино, наиболее известен по роли Марка в фильме «Жили три холостяка» (1973).

С середины 1970-х годов стал злоупотреблять алкоголем, что привело к разводу со второй женой — актрисой Еленой Шаниной.

Умер на 48-м году жизни 9 апреля 1995 года в Москве, похоронен на кладбище в посёлке Поваровка Солнечногорского района Московской области, с ним рядом была похоронена и его мать.

Семья 
 Отец — директор кинокартин (в том числе «Жили три холостяка») Наум Моисеевич Поляк (1921—1985).
 Мать — Лидия Васильевна Гранова (1925—1998).
 Первая жена (до 1967 года) — Людмила Поргина, актриса.
 Вторая жена — Елена Шанина, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Брак продлился недолго и закончился разводом (впоследствии была гражданской женой Александра Збруева).
 Третья жена — актриса Марина Поляк (впоследствии жена Михаила Швыдкого), сын Сергей.
 Четвёртая жена — Людмила Харитонова, дочери Анастасия и Мария.

Работы в театре

Ленком 
 «Лисички» Л. Хеллман — Лео
 «В этом милом старом доме» А. Н. Арбузов — Фредерик
 «Трубадур и его друзья» — Трубадур
  — «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» — Смерть
  — «В списках не значился» Б. Васильева, постановщик М. Захаров — Плужников
  — «Парень из нашего города» К. Симонова; постановщики М. Захаров и Ю. Махаев — доктор / Аркадий Бурмин
  — «Юнона и Авось» — офицер-переводчик

Фильмография 
  — Слуша-ай!.. — Борис Войтехович
  — Жили три холостяка — Марк
  — Одиножды один — Володька
1974 — Трудные этажи — Владик, старший диспетчер  — Эта тревожная зима — Дмитрий Дмитриевич
  — 12 стульев (2 серия) — эпизод
 1978 — Всё решает мгновение — парень, у которого Варенцов просит закурить  (в титрах не указан)
 1978 — Парень из нашего города — переводчик
  — Гренада
  — Юнона и Авось — ''офицер-переводчик

Документальные фильмы 
  — Мир вам, Шолом! (документальный)

Примечания

Литература 
 Поляк Михаил Наумович // Русский драматический театр: энциклопедия / М. И Андреев. — М.: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 2001. — 565 с. — стр. 360

Ссылки 
 Могила актёра

Выпускники Школы-студии МХАТ
Похороненные в Солнечногорском районе